La  voit le FC Auch évoluer en première division.
La saison est difficile pour le club qui échoue à se qualifier dans les deux compétitions nationales.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 26 points soit 5 victoires, 2 nuls et 7 défaites et n’est pas qualifié pour les seizièmes de finale.

À domicile 
 Auch-Biarritz 13-3 : belle victoire contre les Biarrots du troisième ligne international Michel Celaya.
 Auch-Castres 13-0
 Auch-Dax 6-14 : défaite honorable contre les vice-champion de France et ses trois internationaux Pierre Albaladéjo, Marcel Cassiède et Jean-Claude Lasserre.
 Auch-Graulhet 17-3
 Auch-Figeac 3-8 : défaite surprise contre le club du Lot à sa troisième saison seulement en première division.
 Auch-Montauban 9-6
 Auch-Angoûlème 6-6

À l’extérieur 
 Biarritz-Auch 6-3
 Castres-Auch 6-8
 Dax-Auch 39-5
 Graulhet-Auch 3-0
 Figeac-Auch 3-8
 Montauban-Auch 9-6
 Angoulême-Auch 5-5

Challenge Du Manoir 
Auch termine dernier de son groupe avec 7 points soit 1 match nul et 5 défaites.

Classement des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Béziers (17 points) contre Mont-de-Marsan (14), Brive (17) contre Agen (16), Narbonne (16) contre Lourdes (15) et Dax (16) contre Grenoble (15).

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan
 Ailier : Ducastaing
 Centre : Elorza
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
  Deuxièmes lignes : Jean Le Droff, André Daguin
 Pilier : Antoine Bianco

Bibliographie

Notes et références 

1963-1964
Rugby à XV en 1963
Rugby à XV en 1964